Драх ():

 Драх, Давид Поль (1791—1865) — французский учитель и раввин, перешедший в католичество; ватиканский библиотекарь.
 Драх, Иоанн (1494—1566) — христианский гебраист, автор неоконченной «Biblia Pentapla».

См. также 
 Drach